Ве́на может означать: 

 Вена — сосуд, несущий кровь к сердцу.
 Вена — город, столица Австрии.
 Вена — округ в Австрии, входит в федеральную землю Нижняя Австрия.
 Вена — река в городе Вене.
 Вена — коммуна во Франции, департамент Алье.
 «Вена» — астероид, открытый в 1894 году.
 «Вена» — 120-мм российское самоходное орудие 2С31.
 Вена — конечная наземная открытая станция Вашингтонгского метро на Оранжевой линии.
 «Вена» — дореволюционный ресторан в Петербурге.
  — австрийский футбольный клуб из Вены.
 «Виенна» (или «Вена») — прежнее название австрийского футбольного клуба «Фёрст» из Вены.
 Гомес да Силва, Жувенал (род. 1979; известен как Венна или Вена) — бразильский футболист.

См. также 
 Вена 1898 — двухкруговой шахматный турнир.
 «Вена Кэпиталз» — австрийский хоккейный клуб из города Вена.
 Вена-Швехат — международный аэропорт в 18 км к юго-востоку от Вены.
 Венна
 
 
  (Wiener)